Los términos mascarilla o máscara puede referirse, en esta enciclopedia:

 a una mascarilla quirúrgica o mascarilla autofiltrante, utilizada por los profesionales de la salud para su protección y proteger a los pacientes; también utilizadas en medios industriales y para protegerse de la contaminación;
 a mascarillas protectores en distinto grado y para distinta función:
 Mascarilla FFP1
 Mascarilla FFP2
 Mascarilla FFP3
 Mascarilla N95
 Máscara antigás
 a una mascarilla facial o mascarilla estética utilizada, con diversos productos, para mejorar la piel de la cara;
 a una mascarilla funeraria o máscara mortuoria.

Véase también 

 Máscara (desambiguación)
 Máscara
 Respirador artificial